Ярцевка — топоним:

Белоруссия 
 Ярцевка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Ярцевка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Ярцевка — река в Ивановской области.